Een verkeersweg:
 N766 (België)
 N766 (Frankrijk)
 N766 (Nederland), zie Provinciale weg 766

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing